Mehrere Schiffe der United States Navy wurden USS Ohio, nach dem 17. Staat der USA benannt.

 Die USS Ohio (1812) war ein Schoner auf dem Eriesee während des Krieges von 1812.
 Die USS Ohio (1820) war ein 1820 vom Stapel gelaufenes Linienschiff, das bis 1850 als Kriegsschiff im Einsatz war, später noch als Unterkunft.
 Die USS Ohio (BB-12) war ein Schlachtschiff der Maine-Klasse (pre-Dreadnought).
 Das vierte Schiff dieses Namens war die USS Ohio (BB-68), ein Schlachtschiff der Montana-Klasse, dessen Bau gestoppt wurde – noch bevor der Kiel gelegt war.
 Das fünfte Schiff mit dem Namen Ohio war die USS Ohio (SSGN-726), Namensgeberin der Ohio-Klasse (U-Boote mit ballistischen Raketen, nuklearangetrieben)

Ohio